Příjmení Zimmermann, Zimmerman nebo Zimmermannová může nést:

 Adolf Zimmermann (1799–1859), německý malíř a kreslíř lužickosrbského původu
 Anton Zimmermann (1741–1781), slovenský varhaník a hudební skladatel slezského původu
 Arthur Zimmermann (1864–1940), německý ministr zahraničí
 Bernd Alois Zimmermann (1918–1970), německý hudební skladatel
 Bettina Zimmermannová (* 1975), německá herečka
 Cvi Zimmerman (1913–2006), izraelský politik
 Dominikus Zimmermann (1685–1766), bavorský štukatér, stavitel oltářů a architekt
 Eberhard August Wilhelm von Zimmermann (1743–1815), německý geograf a zoolog
 Herbert Zimmermann (* 1954), německý fotbalista
Jan Václav Zimmermann (1788–1836), český katolický kněz, knihovník, cenzor a autor náboženské a historické literatury
 Jeri Ryan, roz. Jeri Lynn Zimmermann (* 1968), americká televizní a filmová herečka
 Johann Baptist Zimmermann (1680–1758), německý malíř a štukatér
Josef Václav Zimmermann (1804–1877), český kněz, autor náboženské literatury a knih pro mládež
 Joseph Andreas Zimmermann (1810–1897), rakouský evangelický funkcionář a politik ze Sedmihradska
 Karel Zimmermann (malíř) (1796–1857), česko-německý malíř a portrétista
 Karl Zimmermann (1863–1924), český průmyslník německého původu
 Michal Arturovič Zimmermann (1887–1935), ruský právník, profesor mezinárodního práva
 Petr Zimmermann (* 1964), český politik a lékař
 Phil Zimmermann (* 1954), americký programátor
 Robert von Zimmermann (1824–1898), česko-rakouský filosof

Jiný význam
 Zimmermannovy děti, hrob na Olšanských hřbitovech v Praze, kde jsou pochovány čtyři děti zavražděné dne 27. října 1861 otcem Augustinem Zimmermannem poté, co byla rodina vykázána z bytu 

Rozcestníky - příjmení